Synagoga Staromiejska w Dębicy
 Synagoga Staromiejska w Rzeszowie